Bonjour l'angoisse est un titre notamment porté par :
 Bonjour l'angoisse, un film français de Pierre Tchernia sorti en 1988 ;
 Bonjour l'angoisse (Der alte Affe Angst), un film allemand d'Oskar Roehler sorti en 2003.

Voir aussi 
 Bonjour (homonymie)
 Bonjour tristesse (homonymie)